Agrupació de Veïns de Gràcia, associació veïnal del barri de Gràcia de Sabadell (Vallès Occidental)
 Grup Voluntari Americà (del seu nom en anglès American Volunteer Group), unitat aèria voluntària estatunidenca que participà en la Segona Guerra Mundial
 Audiovisual galego, lloc web de suport i informació sobre la producció audiovisual de Galícia
 AVG (antivirus) (de l'acrònim en anglès Anti-Virus Guard), programari antivirus gratuït
 AVG. (del llatí AVGVSTVS) també és l'abreviatura d'August, títol utilitzat pels emperadors romans
 Avg. (de l'anglès Average) també és una abreviatura usada per a la mitjana, mesura de tendència central en Matemàtiques